Кефели́ — фамилия тюркского происхождения. В переводе — «из Феодосии».

Известные носители 
 Кефели, Аарон Моисеевич (1849—1913) — караимский газзан и гахам
 Кефели, Авраам (Алексей Васильевич Головачёв; род. 1972) — композитор, газзан кенассы в Ашдоде.
 Кефели, Валентин Ильич (род. 1937) — советский и российский почвовед-агрохимик.
 Кефели, Валентин Соломонович (1916—?) — советский инженер-радиотехник, лауреат Сталинской премии 3-й степени (1950).
 Кефели, Евгений Ильич (1895—1954) — советский врач-терапевт, организатор терапевтической службы.
 
 Кефели, Иосиф Моисеевич (1846—1927) — старший газзан одесской кенассы.
 Кефели, Сима Иосифович (1821—1904) — караимский общественный деятель в Севастополе.